Kamnudingar (Tergipedidae) är en familj av snäckor. Tergipedidae ingår i ordningen nakensnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tergipedidae 48 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Tergipedidae